Burkill ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Henry Burkill (1870–1965), englischer Botaniker
 John Charles Burkill (1900–1993), ein britischer Mathematiker